Король и Шут:
 «Король и Шут» — российская панк-рок группа из Санкт-Петербурга.
 «Король и Шут» — альбом и одноимённая песня с альбомы группы «Король и Шут».
 «Король и Шут» — российский биографический сериал 2023 года об одноимённой группе.
 «Король и шут» (King and the Clown, 왕의 남자) — южнокорейская историческая драма 2005 года.
«Король и шут» — стихотворение Минаева Дмитрия Дмитриевича (1835—1889 гг.).

См. также 
 Шут (значения).